Ciwangi (Blubur Limbangan), een plaats in Indonesië
Ciwangi (Bungursari), een plaats in Indonesië